Županovice est un toponyme qui peut désigner :

Županovice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Županovice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie